
Termin -{MT2}- ima više značenja.

 Melatoninski receptor 1B, ćelijski receptor
 (Metil-Co(III) metilamin-specifični korinoid protein):koenzim M metiltransferaza, enzim
 -{Metals Treatment Technologies}-, kompanija